Powódź w Mandżurii – powódź trwająca w okresie od połowy sierpnia 2013 roku na obszarze wschodniej części Rosji, głównie w obwodzie Amurskim, a także północno-wschodnich Chin. 
Do 19 sierpnia w wyniku powodzi zginęło co najmniej 85 osób, a ponad 105 innych zaginęło. Ponad 60 000 domów zostało zniszczonych, a 840 000 osób ewakuowanych głównie z prowincji Heilongjiang, Jilin i Liaoning, powódź miała miejsce w tym samym czasie co powódź w południowej prowincji Guangdong w Chinach. Ponad 787 000 hektarów gruntów rolnych w chińskich rejonach zostało zrujnowanych. W kilku miasteczkach zerwało linie energetyczne i komunikacyjne. Całkowite uszkodzenia oszacowano na 7,13 mld juanów (około 874 mln EUR), w Rosji natomiast na pomoc humanitarną przeznaczono 3,2 mld rubli.

Od końca lipca do połowy sierpnia 2013 r. w pobliżu rzeki Amur, która wyznacza linię podziału między Chinami a Rosją, wystąpiły niezwykle obfite opady deszczu. Od 10 sierpnia 2013 roku obszary północno-wschodnich Chin zaczęły doświadczać powodzi. Od 15 do 17 sierpnia obfite opady znacznie pogorszyły sytuację, powodując najgorsze powodzie w regionie od ponad dekady. Do 18 sierpnia poziom wody w 61 zbiornikach przekroczył poziom „niebezpieczny”. Szczególnie mocno ucierpiało miasto Fushun w prowincji Liaoning, ponieważ ulewne deszcze spowodowały wylanie kilku rzek w mieście. Po drugiej stronie granicy we wschodniej Rosji odnotowano również ciężkie powodzie, w których najciężej ucierpiały Obwód Amurski, Żydowski Obwód Autonomiczny i Kraj Chabarowski.

Najbardziej dotknięta została chińska prowincja Liaoning z 54 zgłoszonymi zgonami i 97 osobami zaginionymi do dnia 19 sierpnia 2013 roku. W prowincji Jilin zgłoszono 16 zgonów. W prowincji Heilongjiang zginęło 11 osób. W całym regionie 360 ​​000 osób zostało przesiedlonych, a 3,74 miliona zostało w jakiś sposób dotkniętych skutkami klęski żywiołowej. 
W Rosji nie zgłoszono żadnych ofiar, ale ewakuowano około 20 000 osób. Helikopterem uratowano dwa niedźwiedzie brunatne w niewoli.
Równocześnie wystąpiły niepowiązane powodzie spowodowane przez tajfun Utor w południowych Chinach, co spowodowało, że w oficjalnych raportach zebrano liczbę ofiar śmiertelnych z tych dwóch powodzi.

W Rosji ponad 30 000 wolontariuszy pomogło ofiarom powodzi, magazynując 53 tony żywności i zaopatrzenia, natomiast ponad 120 000 osób, w tym 10 000 żołnierzy, pomogło w akcji humanitarnej i ratunkowej na terenie Chin.

Przypisy 

Katastrofy w Rosji